Benito kan som auktorsförkortning betyda:

 Jose Carlos Simon Benito
 Javier Benito
 Miguel Benito

Robotskapade auktorsförkortningar